Grimmelshausen est un nom allemand qui peut désigner :

Patronyme 
 Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, écrivain allemand du , célèbre pour son roman Les Aventures de Simplicius Simplicissimus.

Toponyme 
 Le lac de Grimmelshausen, dans l'arrondissement de Hildburghausen, en Thuringe.
 la commune de  Grimmelshausen dans l'arrondissement de Hildburghausen en Thuringe.

Patronyme allemand